Do soutěže ženské dvouhry londýnského grandslamu ve Wimbledonu 2015 nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikačního turnaje postoupilo dvanáct hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Petra Kvitová, kterou ve třetím kole vyřadila Srbka Jelena Jankovićová.

Americká světová jednička Serena Williamsová vyhrála šestou trofej Venus Rosewater po finálovém vítězství nad Garbiñe Muguruzaovou. Ziskem čtvrtého grandslamu v řadě tak podruhé v kariéře zkompletovala nekalendářní Grand Slam. Jako první tenistka historie získala po šesti titulech na třech grandslamech (Australian Open, Wimbledonu a US Open). Do žebříčku WTA si připsala 2 000 bodů a získala částku 1 880 000 liber, finalistka pak poloviční prémii. V následné pondělní aktualizaci z 13. července 2015 dosáhla, jako první tenistka od zavedení žebříčku, v roli světové jedničky více než dvojnásobný počet bodů před druhou ženou v pořadí.

Nejpočetněji byly v pavouku zastoupeny reprezentantky Spojených států se 16 tenistkami, následovány byly Českou republikou s 11 hráčkami.

Průběh grandslamu

1. kolo 

V úvodním kole prohrála světová trojka Simona Halepová se 106. hráčkou žebříčku Janou Čepelovou, která ji za 2:14 hodin vrátila porážku z US Open 2014, kde na ni uhrála jen tři gamy. První zápas také nezvládla obhájkyně finálové účasti Eugenie Bouchardová porážkou od čínské kvalifikantky a 117. ženy žebříčku Tuan Jing-jing. Kanaďanka tak po turnaji opustí elitní dvacítku klasifikace.

V jednom z nejkratších wimbledonských zápasů vůbec Petra Kvitová, jak uvedla některá média – deklasovala 108. nizozemskou tenistku světa Kiki Bertensovou, když ji vyřadila za 35 minut po setech 6–1 a 6–0. Při vlastním podání soupeřce povolila jediný bod a to zahráním dvojchyby v poslední hře zápasu. Jednalo se o nejkratší zápas na okruhu WTA Tour za posledních pět let. Z královské lože centrálního dvorce duelu přihlíželi rodiče Kvitové, kteří na tento zápas obdrželi pozvání od pořadatelů.

Překvapením se také stala hladká prohra deváté nasazené Carly Suárezové Navarrové s 18letou Lotyškou Jeļenou Ostapenkovou v poměru 2–6 a 0–6. Lotyšce patřila až 147. příčka žebříčku a do turnaje obdržela divokou kartu, jakožto úřadující šampionka wimbledonské juniorky.

Němky Angelique Kerberová a Andrea Petkovicová nepovolily svým soupeřkám uhrát žádný game.

2. kolo 
Srbská turnajová osmadvacítka Jelena Jankovićová zdolala Rusku Jevgeniji Rodinovou. V zápase přišla o jediné podání a to ve třetím setu, když se po této ztrátě soupeřka ujala vedení 3–1 na gamy. Následně však získala zbylých pět her a postoupila do třetí fáze.

Poprvé v kariéře postoupila 134. tenistka žebříčku Kristýna Plíšková do třetího kola grandslamu poté, co na prvním dvorci vyřadila dvacátou pátou nasazenou Světlanu Kuzněcovovou přes ztrátu úvodního setu. Výhru 23letá tenistka popsala jako „největší úspěch, protože v ženskejch jsem dosud nikoho takovýho neporazila.“ Také ve druhém zápase docílila Petra Kvitová „kanára“, když japonskou 57. hráčku světa Kurumi Naraovou vyřadila 6–2 a 6–0. Na třetím grandslamu v řadě skončila Denisa Allertová ve druhém kole po prohře od dánské turnajové pětky Caroline Wozniacké. Ve druhé sadě již prohrávala poměrem 1–5. Následný uvolněnější herní styl znamenal zisk pěti gamů a vedení 6–5. Dánka však rozhodující dějství nepřipustila zvládnutou zkrácenou hrou.

Ve druhém kole dohrály sedmá a osmá nasazená. Srbka Ana Ivanovićová nenašla recept na deblistku z elitní desítky Bethanii Mattekovou-Sandsovou, jíž ve dvouhře patřila až 158. příčka. Američanka také kritizovala organizátory za pravidlo vyžadování bílého oděvu pro soutěžící. Jekatěrinu Makarovovou vyřadila Magdaléna Rybáriková. Slovenka, která zahrála 26 vítězných míčů a udělala jen 5 nevynucených chyb, měla před zápasem pasivní bilanci dohraných zápasů ve Wimbledonu 0:7.

3. kolo 

Druhá nasazená Petra Kvitová podlehla 28. hráčce turnaje Jeleně Jankovićové, když nevyužila vedení 6–3 a 4–2. Vyřazení ve třetím kole představovalo nejhorší wimbledonský výsledek Češky od roku 2009. Naopak 30letá Jankovićová dosáhla největšího vítězství na Grand Slamu a při své dvanácté wimbledonské účasti v hlavní soutěži vyrovnala osmifinálové maximum. Dohrály také všechny tři nasazené Němky Angelique Kerberová, Andrea Petkovicová i Sabine Lisická, pro niž se jednalo o nejčasnější vyřazení od Wimbledonu 2008.

 Blízko porážky se ocitla i světová jednička Serena Williamsová, která ve třetí sadě proti Heather Watsonové ztrácela za stavu 0–3 dvě prohraná podání. Britka na servisu však nevyužila gamebol na vedení 4–0, a poté ani vedení 5–4, kdy šla podávat na ukončení zápasu. Favoritka průběh dokázala otočit do vítězného konce. Williamsová svou 24. výhru na Grand Slamu v řadě komentovala slovy: „Budu upřímná. Nevím, jak se mi povedlo vyhrát, sama jsem v to rozhodně nedoufala.“

Kristýna Plíšková vypadla ve dvou setech s Rumunkou Monicou Niculescuovou. Ve druhém dějství neproměnila pět setbolů. Do osmifinále pronikla jediná kvalifikantka, Běloruska Olga Govorcovová po výhře nad Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.

4. kolo 
V osmifinále dohrály světová pětka i šestka. Dánka Caroline Wozniacká, která podlehla ve dvou setech Garbiñe Muguruzaové, obvinila pořadatele ze sexismu, když kritizovala preferenci nasazování mužů na hlavní kurty. Po zápase sdělila: „Ráda bych hrála na velkém dvorci. Myslím, že je to právě o tom, když tvrdě makáte a trénujete, abyste si zahrál na velkým kurtu. Ovšem ženy tady takovou šanci nedostávají.“ Česká dvojka Lucie Šafářová nezvládla tiebreakové koncovky obou setů s americkou 47. hráčkou žebříčku Coco Vandewegheovou a neobhájila tak semifinálovou účast.

Sesterský souboj pětinásobných šampionek Sereny a Venus Williamsových vyzněl za 67 minut pro úřadující světovou jedničku a mladší z nich. Serena Williamsová využila čtyři z devíti brejkových příležitostí a zvýšila aktivní poměr vzájemných duelů na 15–11. 18letá vítězka přípravného eastbournského turnaje Belinda Bencicová při první účasti ve čtvrtém kole podlehla bývalé první hráčce klasifikace Viktorii Azarenkové z Běloruska, která duel zakončila sérií 11 vítězných míčů. Obě hráčky se střetly poprvé v kariéře a švýcarská teenagerka dokázala uhrát pouze pět gamů.

Čtvrtfinále a semifinále 
Dvojnásobná wimbledonská semifinalistka Viktoria Azarenková získala ve čtvrtfinále úvodní sadu proti Sereně Williamsové. Ta však potřetí v sezóně Bělorusce nedovolila dovést zápas do vítězného konce. Azarenková již neproměnila mečbol ve vzájemném duelu na Madrid Open 2015 a na French Open 2015 si vypracovala také výhodu setu a brejku ve druhém, přesto v obou případech odešla poražena. Williamsová tak zvýšila vzájemnou bilanci na 16–3. Mezi poslední osmičkou dohrály dvě Američanky s výše postavenými tenistkami – turnajová jednadvacítka Madison Keysová a Coco Vandewegheová. Čtvrtfinále představovalo pro první z nich wimbledonské, a pro druhou grandslamové, maximum. Také patnáctá nasazená Timea Bacsinszká nenašla recept na Mugurazovou, která poprvé pronikla do semifinále majoru a stala se první Španělkou v této fázi Wimbledonu od výkonu Arantxy Sánchezové Vicariové v roce 1997.

V semifinále vypadla čtvrtá nasazená Maria Šarapovová, kterou ve dvou setech přehrála Serena Williamsová. Úřadující světová jednička zvítězila v sedmém vzájemném duelu za sebou a na grandslamu dosáhla 27záposovou neporazitelnost. Ruska, jež si nevypracovala ani jednu brejkovou příležitost, ji naposledy porazila na Turnaji mistryň 2004. Celkově pak Američanka zvýšila bilanci výher na 18–2. Mezi poslední čtveřicí hráček turnaj opustila finalistka z roku 2012 a třináctá nasazená Agnieszka Radwańská, když nestačila na Garbiñe Muguruzaovou. Španělka vstoupila do utkání lépe, když vedla 6–2 a 3–1. Následovalo však šest získaných gamů Polky a rozhodující sada, v níž Muguruzaová doháněla ztracené podání. V dalším průběhu si venezuelská rodačka vypracovala vedení 5–3 a šla podávat na vítězství. V dané hře odvrátila dvě brejkové příležitosti a potřetí v sezóně soupeřku porazila.

Finále 
Serena Williamsová se probojovala do osmého wimbledonského finále a jako vítězka US Open 2014, Australian Open 2015 a French Open 2015 útočila na nekalendářní grandslam, tj. zisk všech čtyř majorů za sebou. Po finálovém vítězství nad 21letou Španělkou Garbiñe Muguruzaovou, jež hrála své první finále na Grand Slamu, jej podruhé v kariéře zkompletovala. První nekalendářní Grand Slam získala v letech 2002–2003. Španělská hráčka se po finále premiérově posunula do elitní desítky světového žebříčku na 9. místo. Vzájemnou zápasovou bilanci Američanka navýšila na 3–1. Poslední předchozí španělskou finalistkou majoru byla Conchita Martínezová na French Open 2000.

Zisk šesté mísy Venus Rosewater pro vítěznou Williamsovou znamenal její 21. grandslamový titul z dvouhry, čímž na druhém místě otevřené éry zaostávala o jednu trofej za Steffi Grafovou. Současně se ve věku 33 let a 289 dní stala nejstarší šampionkou Grand Slamu open éry, když překonala věkový rekord Martiny Navrátilové, jež vyhrála Wimbledon 1990 ve věku 33 let a 263 dní. Na okruhu WTA Tour vybojovala 68. trofej a dotáhla se na čtvrtou příčku Australanky Evonne Goolagongové. S počtem 280 vítězných zápasů na Grand Slamu figurovala na 3. místě open éry za Navrátilovou (306) a Chris Evertovou (299), když během turnaje překonala 278 výher Grafové.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Tenistky podle státu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2015